Buresiolla is een geslacht van hooiwagens uit de familie Nemastomatidae (Aardhooiwagens).
De wetenschappelijke naam Buresiolla is voor het eerst geldig gepubliceerd door Kratochvíl & Miller in 1958.

Soorten
Buresiolla omvat de volgende 3 soorten:
 Buresiolla abchasica
 Buresiolla bureschi
 Buresiolla caecum

Aardhooiwagens